Dilor bezeichnet:

 einen Ort und Suco in Osttimor, siehe Dilor
 einen Fluss in Osttimor, siehe Dilor (Fluss)
 einen Ort in Afghanistan, siehe Dilor (Afghanistan)